Белорусский Народный Фронт:
 Движение Белорусский народный фронт «Возрождение»
 Партия БНФ
 Консервативно-Христианская Партия — БНФ

См. также 
 БНФ